Ray Moore o Raymond Moore – ex tennista sudafricano
 Ray Moore – fumettista statunitense
 Ray Moore – presentatore britannico